М. Швейцер:
 Швейцер, Максимилиан Ильич (1881—1905) — российский революционер.
 Швейцер, Михаил Абрамович (1920—2000) — советский и российский режиссёр.